У́лица Фонви́зина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Фонвизина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Фонвизина — улица в Йошкар-Оле.
Улица Фонвизина — улица в посёлке Дальний Советского района Казани.
 Улица Фонвизина — улица в микрорайоне Первомайский в Королёве.
 Улица Фонвизина — улица в Москве.
 Улица Фонвизина — улица в Нижнем Новгороде.

Украина 
 Улица Фонвизина — улица в Херсоне.

Казахстан 
 Улица Фонвизина — улица в Алма-Ате.